Međuopćinska nogometna liga Jug u sezoni 1990./91. je predstavljala ligu šestog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije, a sastojala se od klubova s područja općina Slavonski Brod, Nova Gradiška i Slavonska Požega. Ovo je bila posljednja natjecateljska sezona u Jugoslaviji. 
Prvak je bio "Slavonac" - Nova Kapela.

Tablica

Povezani članci  
 Međuopćinska nogometna liga Istok 1990./91. 
 Općinska nogometna liga Slavonska Požega 1990./91. 
 I. općinska nogometna liga Slavonski Brod 1990./91.

Izvori 

 Jurica Bešlić, Goran Đurđević, Vesna Milković, Jelenko Topić: 70 godina nogometa u Vidovcima i Dervišagi, Vidovci - Dervišaga, 2016.

1990-91
1990-91 MOL Jug
MOL Jug